Вирьё-ле-Пети́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шампань-ан-Вальроме. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01453.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Арвьер ().

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 309 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 201 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 122 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 60,7 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 122 активных жителей работали 118 человек (64 мужчины и 54 женщины), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 79 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн